Zawierające różnego rodzaju wątki z biografii Josepha Süß Oppenheimera:

 utwory literackie
 Żyd Süss – nowela Wilhelma Hauffa z 1827
 Żyd Süss – powieść Liona Feuchtwangera z 1925

 utwory sceniczne
 Żyd Süss – sztuka teatralna Paula Kornfelda z 1930

 utwory filmowe
 Żyd Süss (Jew Süss) – brytyjski film biograficzny z 1934
 Żyd Süss (Jud Süß) – niemiecki film propagandowy z 1940
 Żyd Süss – film bez sumienia (niem. Jud Süß – Film ohne Gewissen) lub Żyd Süss: powstanie i upadek (ang. Jew Suss: Rise and Fall) – film Oskara Roeslera z 2010 roku o sukcesie i upadku Ferdinanda Mariana, odtwórcy głównej roli w filmie Żyd Süss z roku 1940

Przypisy